Населені пункти в Чехії:

 Бистршиці (Бенешов)
 Бистршиці (Їчин)
 Бистршиці (Фридек-Містек)